Svenska Akademiens kritikerpris är ett litterärt pris bestående av 100 000 kronor som årligen till två kritiker utdelas av Svenska Akademien ”för betydelsefulla insatser inom svenskspråkig kritik". Priset har utdelats sedan 2017.

Pristagare 

2017 – Håkan Lindgren och Ulf Eriksson (författare, född 1958)
2018 – Mikaela Blomqvist och Rebecka Kärde
2019 – Anna Hallberg och Magnus William-Olsson

Referenser

Svenska Akademien
Svenska litteraturpriser
Priser och utmärkelser instiftade 2017